Редд — фамилия.
 Редд, Майкл (род. 1979) — американский профессиональный баскетболист.
 Редд Фокс (настоящее имя Джон Элрой Сэнфорд; 1922—1991) — американский актёр-комик и исполнитель песен.

См. также
 Ред